

Карбендейл — місто, штат Колорадо
 Карбендейл — місто, штат Іллінойс
 Карбендейл — місто, штат Канзас
 Карбендейл — місто, штат Пенсільванія
 Карбендейл Тауншип — селище в окрузі Лекаванна, штат Пенсильванія